Френ-ан-Сентуа́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Везелиз.

География 						
Френ-ан-Сентуа расположен в 37 км к югу от Нанси в исторической области Сентуа. Соседние коммуны: Буленкур на востоке, Курсель на западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 110 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 			

Коммуны департамента Мёрт и Мозель